Osoby noszące nazwisko Buschke
 Abraham Buschke (1868–1943) – niemiecki dermatolog żydowskiego pochodzenia
 Tom Buschke (ur. 1988) – niemiecki piłkarz

 Inne
 Zespół Buschkego-Ollendorff – choroba skóry

Przypisy